Ortalotrypeta — род мух из семейства пестрокрылок (Tephritidae), подсемейства Trypetinae, трибы Ortalotrypetini.

Описание 
Рыжие или бурые мухи, покрытые чёрными волосками. Затылок немного выпуклый. Усики короткие. Ариста в волосках. Среднеспинка полностью жёлтая, оранжевая или бледно-коричневая. Щиток слегка выпуклый, всерху со щетинками.

Классификация и распространение 
Встречаются в Палеарктике (9 видов) и Ориентальной области (5 видов), главным образом, в Китае и Вьетнаме. Среди них:

 
 
 
 
  — Япония

Примечания 

Пестрокрылки
Роды двукрылых